Hülsbach ist der Name folgender Gewässer:

 Hülsbach (Dinkel), rechter Zufluss der Dinkel (zur Vechte) gegenüber Heek, Kreis Borken, Nordrhein-Westfalen
 Hülsbach (Ruhr), linker Zufluss der Ruhr gegenüber Neheim, Stadt Arnsberg, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Hülsbach (Salzböde), linker Zufluss der Salzböde nach Hartenrod, Gemeinde Bad Endbach, Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen
 Hülsbach (Schafbach), rechter Zufluss des Schafbachs (zum Elbbach) in Westerburg, Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Hülsbachtalbrücke, Brücke über den Hülsbach (Schafbach)
 Hilsbach (Begriffsklärung)
 Hülsenbach